Вулиця Генерала Момота — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Генерала Момота — вулиця у місті Ізмаїл Одеської області.
 Вулиця Генерала Момота — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Генерала Момота — вулиця у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей